El Contemporáneo puede hacer referencia a:
 El Contemporáneo (Современник, Sovreménnik, 1836-1866), revista literaria publicada en San Petersburgo, Rusia.
 El Contemporáneo (1860-1865), periódico publicado en Madrid, España.